Ю́рий Ралль:
 Ралль, Юрий Михайлович (1907—1965) — учёный-териолог, эпидемиолог, доктор биологических наук, профессор.
 Ралль, Юрий Фёдорович (1890—1948) — деятель советского ВМФ, вице-адмирал (1941 год), участник Великой Отечественной войны